Dies ist eine Liste Japanischer Inseln, wobei eine Auswahl getroffen wird. Insgesamt besteht Japan aus 14125 Inseln, wobei hier auch Inseln mitgezählt werden, auf die Japan Anspruch erhebt. Lediglich 425 dieser Inseln sind bewohnt, wobei 98 % der Bevölkerung auf den vier Hauptinseln lebt. Als Insel gelten hierbei vollständig vom Wasser umgebene Landflächen, die bei Hochwasser einen Umfang von mindestens 100 m besitzen.

Hauptinseln 

Japan hat, je nach Definitionsweise, vier oder fünf Hauptinseln: Die vier großen Inseln Hokkaido, Honshu, Kyushu und Shikoku sowie das deutlich kleinere Okinawa, das jedoch nicht immer als Hauptinsel mitgerechnet wird.

Quelle

Weitere Inseln (≥ 1 km²) 
Die Angaben sind dem nationalen Vermessungsamt entnommen.

Anmerkung: Je nach Quelle kann das Suffix zwischen -shima und -jima wechseln.

Die Südkurilen

Inselanzahl nach Präfektur 
Inseln, die sich über mehrere Präfekturen erstrecken, sind in Klammern aufgeführt. Die Zahlen sind Angaben der japanischen Küstenwache (Stand: 1986) entnommen, die von denen des nationalen Vermessungsamtes abweichen können, insbesondere fehlen für die Präfektur Shiga die drei Inseln des Biwa-Sees.

Inseln nach Inselgruppen geordnet

Hochseeinseln der Präfektur Tokio 

 Izu-Inseln: Izu-Ōshima, Toshima, Udone-shima, Niijima, Shikine-jima, Kōzu-shima, Miyake-jima, Ōnohara-jima, Mikura-jima, Inamba-jima, Hachijō-jima, Hachijō-kojima, Aogashima, Bayonnaise Rocks, Sumisu-jima, Torishima, Sōfugan
 Ogasawara-Inseln:
 Ogasawara-guntō (Bonininseln):
 Mukojima-Inseln: Muko-jima, Kita-no-shima, Naka-no-shima, Sasago-jima, Tori-shima, Hari-no-iwa, Nakōdo-jima, Tori-shima, Yome-jima, Mae-jima, Ushiro-jima
 Chichijima-Inseln: Chichi-jima, Mago-jima, Otōto-jima, Ani-jima, Hyōtan-jima, Nishi-jima, Hitomaru-jima, Nakadōri-jima, Higashi-jima, Tatsumi-jima, Tate-jima, Kannuki-jima, Minami-jima, Reigan-jima
 Hahajima-Inseln: Haha-jima, Katsuodori-shima, Okatsudori-jima, Nakakatsuodori-jima, Mukō-jima, Maru-jima, Futago-jima, Hira-jima, Mei-jima, Tori-shima, Yagi-shima, Imōto-jima, Tori-shima, Kitatori-shima, Ane-jima, Minamitori-shima
 Kazan-rettō (Vulkaninseln): Kita-Iwojima, Iwojima, Minami-Iwojima
 Nishinoshima (Rosario Island)
 Okinotorishima (Parece Vela oder Douglas Reef)
 Minami-Torishima (Marcusinsel)

Inseln bei Kyūshū 
 Amakusa-Inseln (Präfektur Kumamoto und Präfektur Kagoshima): Kami-shima, Shimo-shima, Naga-shima, Ōyano-jima und Shishi-jima
 Gotō-Inseln (Präfektur Nagasaki): Fukue-jima, Hisaka-jima, Naru-shima, Wakamatsu-jima und Nakadōri-jima
 Iki (Präfektur Nagasaki)
 Koshikijima-Inseln (Präfektur Kagoshima): Shimokoshiki-jima, Kamikoshiki-jima, Nakakoshiki-jima
 Tsushima (Präfektur Nagasaki)

Inseln im Japanischen Meer 

 Hegura-jima (Präfektur Ishikawa)
 Kyūroku-jima (Präfektur Aomori)
 Nanatsujima (Präfektur Ishikawa)
 Oki-Inseln (Präfektur Shimane): Dōgo, Nishinoshima, Nakanoshima, Chiburishima
 Okushiri (Präfektur Hokkaidō)
 Oshima-Kojima (Präfektur Hokkaidō)
 Oshima-Ōshima (Präfektur Hokkaidō)
 Rebun (Präfektur Hokkaidō)
 Rishiri (Präfektur Hokkaidō)
 Sado (Präfektur Niigata)
 Teuri (Präfektur Hokkaidō)
 Tobishima und umliegende Inseln (Präfektur Yamagata)
 Yagishiri (Präfektur Hokkaidō)

Inseln in der Seto-Inlandsee 

 Awaji-shima (Präfektur Hyōgo)
 Shōdoshima (Präfektur Kagawa)
 Geiyo-Inseln (Präfektur Hiroshima und Ehime)
 Ieshima-Inseln (Präfektur Hyōgo): Tanka-jima, Ieshima, Nishi-shima
 Naoshima-Inseln (Präfektur Kagawa):
 Shiwaku-Inseln: Awashima, Hiroshima, Honshima, Oteshima, Sanagishima, Shishijima, Teshima, Ushijima, Yoshima, …

Nansei-Inseln 

 Satsunan-Inseln (Präfektur Kagoshima):
 Ōsumi-Inseln: Tanegashima, Yakushima, Kuchinoerabushima, Mageshima, …
 Tokara-Inseln: Kuchinoshima, Nakanoshima, Suwanosejima, Akusekijima, Tairajima, Kodakarajima, Takarajima, …
 Amami-Inseln: Amami-Ōshima, Kikaigashima, Kakeromajima, Yoroshima, Ukeshima, Tokunoshima, Okinoerabujima, Yoronjima, …
 Ryūkyū-Inseln (Präfektur Okinawa),
 
 Okinawa-Inseln: Okinawa Hontō, Kumejima, Iheyajima, Izenajima, Agunijima, Iejima, …
 Kerama-Inseln: Tokashikijima, Zamamijima, Akajima, Gerumajima, …
 Daitō-Inseln: Kita-daitō, Minami-daitō, Oki-daitō
 Sakishima-Inseln:
 Miyako-Inseln: Miyakojima, Ikemajima, Ogamijima, Irabujima, Shimojijima, Kurimajima, Minnashima, Taramashima, …
 Yaeyama-Inseln: Iriomote, Ishigaki-jima, Taketomi, Kohama, Kuroshima, Aragusuku, Hatoma, Yubushima, Hateruma, Yonaguni, …

Neue Insel 

Ende November 2013 berichtete die japanische Küstenwache, dass ein unter Wasser ausbrechender Vulkan in der Nähe der Ogasawara-Inseln eine neue Insel aufwirft.

Beanspruchte und unter Fremdverwaltung stehende Inseln

Unter russischer Verwaltung 
 Kunaschir (japanisch: Kunashiri)
 Iturup (japanisch: Etorofu)
 Schikotan
 Chabomai (japanisch: Habomai-guntō): Polonskogo (Taraku), Seljony (Shibotsu), Tanfiljewa (Suisho), Signalny (Kaigara), Juri (Yuri), Anutschina (Akiyuri), Storoschewoi (Moemoshiri), Lisji-Inseln (Kaiba), Schischki-Inseln (Kabutojima) und Djomina-Inseln (Harukari)

Unter südkoreanischer Verwaltung 
 Liancourt-Felsen (japanisch: Takeshima)

Einzelnachweise 

Japan
!Japan
!